Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, entitat financera radicada a Barcelona
 Antic pavelló de la Caixa de Pensions, edifici a Barcelona, seu de l'Institut Cartogràfic
 Caixa de Pensions (la Granadella), edifici a la vila de la Granadella (les Garrigues) 
 Caixa de Pensions (Igualada), edifici del municipi d'Igualada (Anoia) 
 Caixa de Pensions (la Roca del Vallès), edifici del municipi de la Roca del Vallès 
 Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (Vic), edifici noucentista de Vic (Osona) 
 Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi (Sabadell), edifici neogòtic de Sabadell (Vallès Occidental)
 Edifici de la Caixa de Pensions (Figueres), edifici del municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Conjunt d'habitatges plurifamiliars de la Caixa de Pensions, edifici de Girona
 La Caixa de Pensions (Sant Vicenç dels Horts), edifici al municipi de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)  
 Edifici Caixa de Pensions (Torelló), edifici de Torelló (Osona)
 Edifici Caixa de Pensions de Catalunya, edifici noucentista de Tarragona
 Edifici de la Caixa de Pensions (la Seu d'Urgell), edifici a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) 
 Edifici de la Caixa de Pensions (Ripoll), edifici a Ripoll 
 Edifici de la Caixa de Pensions (Sant Sadurní d'Anoia), edifici a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) 
 Edifici de la Caixa de Pensions (Sant Feliu de Guíxols)
 La Caixa de Pensions (Arbúcies), edifici amb usos d'entitat bancària i de casa situat a Arbúcies (Selva) 
 Edifici de la Caixa de Pensions (Reus), edifici al municipi de Reus (Baix Camp) 
 Edifici de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (Vielha), edifici a Vielha (l'Aran) 
 Edifici de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i l'Estalvi, obra de Les (Aran)
 Seu de la Caixa de Pensions, edifici neomedievalista de Barcelona